Игры в Группе H на чемпионате мира 2006 года проходили с 14 по 23 июня 2006 года. Группа состоит из Испании, Украины, Туниса и Саудовской Аравии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграет с командой, занявшей 2-е место в Группе G, а команда, занявшая 2-е место, сыграет с победителем Группы G.

Время указано местное (UTC+2).

Испания — Украина

Тунис — Саудовская Аравия

Саудовская Аравия — Украина

Испания — Тунис

Саудовская Аравия — Испания

Украина — Тунис 

Г